Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чукотка» — филиал ВГТРК, осуществляющий его местное теле- и радиовещание в Чукотском автономном округе.

Телепередачи ГТРК «Чукотка» ведутся на двух языках - русском и чукотском. Объём телевещания составляет 310 часов в год.

Теле- и радиоканалы 

 Телеканал Россия-1 / ГТРК «Чукотка»
 Радиоканал Радио России / ГТРК «Чукотка» (104,7 FM)

История 

 22 декабря 1935 г. начало регулярного радиовещания.

 6 ноября 1967 г. начало регулярного телевещания.
 16 мая 1995 г. начало трансляции телеканала ГТРК «Чукотка» на 9-м метровом канале. Сейчас там вещает телекомпания НТВ.
 7 июня 2019 г. ГТРК «Чукотка» перешла на цифровое вещание.

Передачи 

 «Вести-Чукотка» — главная информационная программа телерадиокомпании
 «Утренний собеседник» — утренняя программа телерадиокомпании

Руководство

Генеральные директора 
 Багров, Владислав Вячеславович - директор ГТРК «Чукотка».

См. также 

 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания

Примечания

Ссылки 

 Официальный видеоканал ГТРК «Чукотка»
 ВГТРК